Certallini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae, que compreende 34 espécies distribuídas em oito gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Certallini
 Gênero Brachytria
 Gênero Certallum
 Gênero Hadimus
 Gênero Obrida
 Gênero Omophaena
 Gênero Pempsamacra
 Gênero Pytheus
 Gênero Titurius

Cerambycinae
Certallini